Il singolare del torneo di tennis Sain, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Irakli Labadze che ha battuto in finale Fabrice Santoro 1-6, 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Rafael Nadal (secondo turno)
 Fabrice Santoro (finale)
 Antony Dupuis (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard (primo turno)

 Irakli Labadze (Campione)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 Iván Miranda (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Saint-Jean-de-Luz Challenger 2003